Reroute to Remain () — шестой студийный альбом метал-группы In Flames, вышедший в 2002 году.

Reroute to Remain получил достаточно неоднозначные оценки со стороны как критиков, так и фанатов группы. Подвергалось критике звучание ударных, слишком высокий скриминг Андерса Фридена, а также приближенность музыки группы к звучанию таких ню-метал коллективов, как Linkin Park, Papa Roach и Limp Bizkit.

Несмотря на критику альбом хорошо продавался и группу даже пригласили на фестиваль Ozzfest, что повлекло за собой критику со стороны фанатов, назвавших группу «продажной».

Надпись на обложке — «Fourteen songs of conscious insanity» — можно перевести как «Четырнадцать песен сознательного безумия».

В поддержку альбома были изданы два сингла: «Cloud Connected» и «Trigger».

Список композиций 
Все песни написаны Бьорном Гелотте, Еспером Стрёмбладом и Андерсом Фриденом. Тексты написаны Андерсом Фриденом кроме «Reroute to Remain» и «Dismiss the Cynics», написанные Андерсом Фриденом и Helena Lindsjö.

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал
 Еспер Стрёмблад — гитара
 Бьорн Гелотте — гитара
 Петер Иверс — бас гитара
 Даниэль Свенссон — ударные

Приглашённые музыканты
 Maria Gauffin — вокал на «Metaphor»
 Fiol-Olof — скрипка на «Metaphor»
 Örjan Örnkloo — клавишные, программирование

Производственный персонал
 Дэниел Бергстранд — продюсирование
 Дэниел Бергстранд, Андерс Фриден, Örjan Örnkloo — сведение
 Никлас Сундин, Cabin Fever Media — дизайн, фотографии

Чарты

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames